Huchzermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Clamor Huchzermeyer (1809–1899), deutscher lutherischer Pfarrer und konservativer Politiker
 Ernst Huchzermeyer (1902–1991), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans Huchzermeyer (* 1939), deutscher Arzt und Musikwissenschaftler
 Helmut Huchzermeyer (1904–1984), deutscher Altphilologe, Musikwissenschaftler und Komponist
 Ute Frieling-Huchzermeyer (* 1958), deutsche Journalistin und Chefredakteurin
 Wilfried Huchzermeyer, deutscher Indologe und Verleger